Gaetz ist der Familienname folgender Personen:

 Link Gaetz (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Gaetz (* 1982), US-amerikanischer Politiker